En Pologne, Wysokie peut désigner : 

dans la voïvodie de Lublin
 Wysokie, village du powiat de Hrubieszów
 Wysokie, village du powiat de Biała Podlaska
 Wysokie, village du powiat de Zamość
du powiat de Lublin
 Wysokie, village de la gmina rurale de Wysokie
 Wysokie, village de la gmina de Jastków

dans la voïvodie de Podlachie
 Wysokie, village du powiat de Sokółka
 Wysokie, village de la gmina de Raczki 
 Wysokie, village de la gmina de Wiżajny 

dans d'autres voïvodies
 Wysokie, village de la voïvodie de Basse-Silésie
 Wysokie, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Wysokie, village de la voïvodie de Lubusz
 Wysokie, village de la voïvodie de Petite-Pologne
 Wysokie, village de la voïvodie de Poméranie
 Wysokie, village de la voïvodie de Poméranie-Occidentale
 Wysokie, village de la voïvodie de Varmie-Mazurie